«Simple Me» — п'ятий сингл з дебютного альбому гурту GOUACHE «Simple Me».

Музиканти

Gouache 
 Іван Розін — вокал
 Максим Смоголь — гітара
 Олег Тарасенко — бас-гітара
 Андрій Ковальчук — барабани
 Тарас Феник — клавішні

Історія 

Одна з найвідоміших пісень гурту GOUACHE, відео на взявся знімати відомий в Україні та Росії кліпмейкер Алан Бадоєв.

Пісню було екранізовано в антуражі Троєщини — спального району української столиці. Сценарій відео був народжений режисером усього за годину.
«Simple Me» — це трек про баланс життєвих пріоритетів. Нерідко життя диктує нам свої правила, роблячи з нас рабів побуту. Символами побуту, на думку Алана Бадоєва, стали предмети, які щодня оточують нас удома і на роботі: меблі, побутова техніка. Впродовж зйомок усе це в прямому значенні слова переслідувало Розіна. Урешті-решт, тікаючи від «переслідувачів» Троєщиною і намагаючись їх позбутися, Іван стрибнув в озеро — очистившись і залишивши на березі весь отой мотлох. Спеціально для зйомок цієї сцени стиліст Вікторія Чикулай підготувала дубль одягу, під який Іван надів гідрокостюм.
Впродовж 19-годинних зйомок Іван виконував екстравагантні «па» й стрибав мов заведений. Серед усього іншого артистові довелося виконувати доволі незвичайний трюк — стрибок з підвішеного на мотузках ліжка через дитячу гойдалку.
Алан Бадоєв показав лідера гурту GOUACHE Івана Розіна у новому, екстраординарному амплуа, підкресливши в такий спосіб його акторський хист.

Gouache